Сен-Тібо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Сен-Тібо () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Сен-Тібо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Сен-Тібо () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена